Заба́шта — українське прізвище.
 Забашта Василь Іванович (1918—2016) — український живописець, народний художник України (1999).
 Забашта Володимир Федорович — український авіабудівник, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України.
 Забашта Галина Василівна (нар. 1956) — художниця декоративно-ужиткового мистецтва. Член НСХУ (1982). Лауреат Премії ім. К. Білокур (2009). Дочка Василя, сестра Ростислава Забашт.
 Забашта Ілля Федосійович (1908—1954) — радянський український художник.
 Забашта Любов Василівна (1918—1990) — українська поетеса.
 Забашта Ростислав Васильович (нар. 1959) — український мистецтвознавець, бандурист.

Див. також 
 Забаштанський

Примітки 

Українські прізвища
Слов'янські прізвища